Бори́с Попо́в:
 Попов, Борис Александрович — председатель Ленинградского областного исполнительного комитета.
 Попов, Борис Александрович (1926–2003) – советский учёный-сельскохозяйственник, ведущий телепередачи «Наш сад».
 Попов, Борис (род. 1946) — советский спортсмен-подводник.
 Попов, Борис Вениаминович (1909—1983) — первый секретарь Архангельского обкома КПСС.
 Попов, Борис Емельянович (1946—1996) — российский поэт и журналист.
 
 Попов, Борис Никитич (род. 1941) — советский ватерполист.
 
 Попов, Борис Петрович (1903—1941) — танкист, Герой Советского Союза.
 Попов, Борис Семёнович (1922—1994) — российский историк.
 Попов, Борис Сергеевич (род. 1930) — главный военный прокурор Советского Союза.
 Попов, Борис Фёдорович (1921—2003) — актёр и чтец, народный артист России.